Jod, Jód nebo JOD má více významů:

 Jod, též jód – chemický prvek
 Jód (písmeno) – 10. písmeno fénické abecedy
 Jordánský dinár (podle ISO 4217 JOD)
 Ieud (maďarsky Jód) – obec v Rumunsku
 Jod (Írán) – vesnice v Íránu